Аэропорт Бенбекьюла (, )  расположен на острове Бенбекьюла в архипелаге Внешние Гебриды, у западным побережья основной части Шотландии. Это небольшой местный аэропорт, принадлежащий и управляемый компанией Highlands and Islands Airports Limited.

Аэропорт обслуживает регулярные рейсы в Шотландию и на друге Гебридские острова. В частности, жизненно необходимые транспортные связи для островов Бенбекьюла, Норт-Уист и Саут-Уист, которые связаны между собой дамбой, но морской путь на остров Великобританию занимает два часа. Аэропорт также используется для полётов авиации санитарной службы, и авиации, обеспечивающей работу близлежащего ракетного полигона.

Авиакомпании и назначения 
 British Airways
 оператор Loganair (Барра, Глазго) [до 25 октября]
 Flybe
 оператор Loganair (Барра, Глазго) [с 25 октября]
 Highland Airways (Сторноуэй)

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Шотландии
Уист